Kolencentrale Borssele, voormalige op kolen gestookte elektriciteitscentrale
 Kerncentrale Borssele